Proboscidea kan syfta på:

 Proboscidea (djur) – en ordning däggdjur med tre nu levande arter elefanter
 Proboscidea (ringmask) – ett ringmasksläkte
 Proboscidea (växtsläkte) – ett växtsläkte i familjen Elefantsnabelväxter (Martyniaceae)